Alfred Schmid ist der Name folgender Personen:

* Alfred Schmid (Politiker) (1838–1908), deutscher Politiker (NLP), MdL Baden
 Alfred Schmid (Chemiker) (1863–1926), Schweizer Chemiker
 Alfred Schmid (Mediziner) (1884–1946), Schweizer Chirurg, Urologe und Medizinhistoriker
 Alfred Schmid (Archivar) (1889–1965), Schweizer Lehrer, Historiker und Archivar
 Alfred Schmid (1899–1968), Schweizer Naturwissenschaftler, Erfinder, Philosoph und Persönlichkeit der Jugendbewegung
 Alfred A. Schmid (1920–2004), Schweizer Kunsthistoriker 

Siehe auch:
 Alfred Schmidt
 Alfred Schmitt